Handweiser ist der Name von

 Handweiser (Halver), einem Ortsteil von Halver, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Handweiser (Remscheid), einem Ortsteil von Remscheid, Nordrhein-Westfalen
 Handweiser (Wuppertal), einer Ortslage von Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Handweiser (Düsseldorf), eine Verkehrskreuzung im Westen von Düsseldorf-Heerdt
Siehe auch
 Literarischer Handweiser
 Wegweiser